Havana steht für:

 (11095) Havana, Asteroid des äußeren Hauptgürtels
 Havana Carbo (1935–2015), kubanisch-amerikanische Jazzsängerin und -pianistin
 Havana-Katze, eine orientalische Kurzhaar-Rasse
 Havana Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Havana (Lied), Lied der Sängerin Camila Cabello

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Havana (Alabama)
 Havana (Arkansas)
 Havana (Florida)
 Havana (Illinois)
 Havana (Kansas)
 Havana (North Dakota)
 Havana (Tennessee)
 Havana (Texas)
 Havana (West Virginia)
 Little Havana, Stadtviertel in Miami, Florida

Siehe auch:
 Habana
 Havana Township
 Havanna (Begriffsklärung)